Universidad Técnica Nacional puede referirse a:

 Universidad Técnica Nacional de Costa Rica; 
 Universidad Nacional Técnica de Donetsk (Ucrania); o
 Universidad Técnica Nacional de Atenas (Grecia).